Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) – европейский баскетбольный турнир, образованный в 1965 году. До 2004 года турнир проводился 1 раз в два года, но начиная с 2005 года проводится ежегодно.

Результаты

Победители

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет
Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу